Regierung Antonín Švehla steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakei:

 Regierung Antonín Švehla I (7. Oktober 1922 – 9. Dezember 1925)
 Regierung Antonín Švehla II (9. Dezember 1925 – 18. März 1926)